Pod jménem arcivévoda Karel Ludvík může jít o více osob:

 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (1771–1847) – vojevůdce, jenž uštědřil první porážku císaři Napoleonovi
 Karel Ludvík Rakousko-Uherský (1833–1896) – bratr rakouského císaře Františka Josefa I. a mexického císaře Maxmiliána I.
 Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský (1918–2007) – syn posledního rakouského císaře a českého a uherského krále Karla I.